Скриплево — название нескольких населённых пунктов:
 Скриплево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Скриплево — деревня в Кашинском районе Тверской области.